Са́вочкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Савочкин, Егор Семёнович (1772—1863) — русский военачальник, генерал-артиллерист, участник Отечественной войны 1812 года.
 Савочкин, Игорь Юрьевич (1963—2021) — российский актёр и телеведущий.
 
 Савочкин, Сергей Викторович (род. 1976) — российский футболист.

Топонимы 
 Савочкина Паломь — деревня в Шумячском районе Смоленской области России.